Parallela
 singolare di Parallele
 Porta parallela
 Trasmissione parallela
 Programmazione parallela
 Dimensione parallela
 Acquisizione parallela
 Riga parallela 
 Retta parallela 
 Proiezione parallela

Pagine correlate 
 Parallele
 Parallelismo
 Parallelo

Altri progetti